

Étymologie
En ancien français, le mot dol était un mot couramment employé, qui avait le sens de souffrance, souvent plus psychologique que physique. On retrouve cette même racine dans le mot actuel condoléances qui désigne donc étymologiquement le fait de souffrir ensemble. La racine dol a donné également le mot douleur.

Droit

France 
En droit civil français, un dol est une manœuvre déloyale prise dans le but d'amener quelqu'un à conclure un contrat à des conditions désavantageuses. Il est défini à l'article 1137 du Code civil et fait partie des vices du consentement. Le contrat pourra être affecté de la nullité relative (article 1131 du Code civil).

En droit pénal français, un dol est le fait d'accomplir un acte en connaissance de son illégalité.

Québec 
L'article 1401 du Code civil du Québec prévoit que l'erreur provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci vicie le consentement.

Suisse 

En droit des obligations, le dol est un vice du consentement lorsqu'une personne trompe intentionnellement l'autre partie.

En droit pénal, le dol est la conscience et la volonté de causer (dol direct) ou de pouvoir causer (dol indirect) une infraction.

Droit canonique 
En droit canonique, un dol est une cause de nullité d'un vœu ou d'un serment.

Acronyme 

Dol est un acronyme qui peut signifier :
 Données ouvertes liées, en informatique ;
 Department of Labor (en français, ).

Code 
DOL est un code qui peut désigner :
 .

Œuvre 

 Dol, une bande dessinée de Philippe Squarzoni parue en 2006.
 Dol, une série télévisée néerlandaise diffusée en 2009.

Toponyme 

 Dol, un village de Bosnie-Herzégovine ;
 Dol une localité de Croatie située dans la municipalité de Postira, sur l'île de Brač, dans le comitat de Split-Dalmatie ;
 Dol, une localité de Croatie située dans la municipalité de Krašić, comitat de Zagreb ;
 Dol, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Dol, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Pejë/Peć.
 Mont-Dol, une commune française d'Ille-et-Vilaine
 Dol-de-Bretagne, une commune française d'Ille-et-Vilaine
 Évêché de Dol-de-Bretagne
 Doyenné de Dol, relevant de l’évêché de Dol ci-dessus
 , des lieux de Slovénie et de Croatie

Patronyme 

 Juliette Dol, actrice de théâtre et de cinéma française.

Autre 
 Le dol, une des fêtes d'anniversaire coréennes.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Code